O Maia Hoje é um jornal quinzenal regional publicado na Maia, Portugal.

Propriedade da empresa MaiaPress Editores, o actual director do jornal Maia Hoje é Artur Bacelar.

Ligações externas 
 

Maia
Jornais de Portugal
Média do Grande Porto
Jornais em língua portuguesa